Monoaminska oksidaza se može odnositi na:
 Amin oksidaza (sadrži flavin)
 Amin oksidaza (sadrži bakar)
 Primarni-amin oksidaza